Il doppio del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Aleksandar Kitinov e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Tomás Carbonell e Francisco Roig 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (finale)
 Julián Alonso /  Cristian Brandi (primo turno)

Assente
 Aleksandar Kitinov /  Tom Vanhoudt (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 1997